26 – 29 април 1979 г. – Каваците.

Началото 
Още в средата на 70-те години в Младежкия дом на гр. Радомир се прави първия опит за национален конкурс за дисководещи. Наименованието „диджей“ все още не се употребява в социалистическа България.

Водещ на шоуто е актьорът Славчо Пеев, а целта е да се привлекат възможно най-много участници от цялата страна. Тук всеки кандидат демонстрира таланта си пред независима публика и жури.

Официално обаче, „Първият Национален конкурс за дисководещи“ се провежда на 26 – 29 април 1979 г. на Каваците.

Конкурса е организиран от стопански комплекс „Балкантурист“ и фирма „Балкантон“, и има за цел не само да определи най-добрия дисководещ на България, но също така да популяризира записа на естрадна музика. Това съвсем навременно и полезно начинание се превръща в традиционен конкурс за „Дисководещ №1 на България“
Извън конкурсната програма, изключителен интерес предизвиква двучасовата лекция на Румен Бояджиев на тема ”Някои особени течения в прогресивната рок музика”

Регламент 
Регламентът на конкурса изисква представяне на запис на скорост 19 cm/ лента 540 m. Първите 45 мин. програмата задължително включва музика от България и други социалистически държави, а втората страна е подредена с програма, според вкуса и разбиранията на участниците.

Жури 
Осем – членното жури на „Първият Национален конкурс за дисководещи“ е в състав:
Председател:
Мишо Ваклинов – композитор,
Членове:
инж. Михаил Божерянов от „Балкантон“,
Деян Тимнев от „Балкантон“
Румен Бояджиев от „ФСБ“,
Никола Кюлджиев -муз. редактор,
Петър Петров,
Андрей Станчев,
и Георги Маджаров – секретар

Оценяване 
Журито оценява не само музикалния подбор, подредба, сценично поведение, контакта с публиката на участниците, но и качеството на записа.

За тази цел фирма „Балкантон“ предоставя професионална измервателна апаратура. Записите се измерват със запомнящ пиков фауметър, гониометър, измерва се дълбочината на стереофонията, шумът в паузите и всички други параметри, които трябва да има един качествен магнетофонен запис.

Представянето на пловдивчани е оценено най-високо и на тях се присъждат две от наградите.

Награди 
 1 награда за "Дисководещ №1 на България, най-добра подредба и най-качествен звукозапис” се присъжда на Никола Райчев от Пловдив, който вече е спечелил и наградата на публиката в конкурса от гр. Радомир.
 2 награда – Ваня Букова /Пловдив/ и Огнян Узунов /Бургас/.
 3 награда – Спас Русев /София/

Конкурсна програма 
Избора на Никола Райчев и печелившата лента със задължителна българска и соц. музика включва изпълнения на Владимир Висоцки – СССР, Holger Biege – ГДР, Czerwone Gitary (Червените китари) --Полша, Zsuzsa Koncz – Унгария, Ленинградски диксиленд, вокална група ”Тоника”, Йорданка Христова, Мими Иванова, Спринт.

Втората част от програмата се характеризира с богато музикално разнообразие и включва изпълнения на George Duke, Gene Chandler, Edwin Starr, Santana, The Manhattans, Chaplin Bent, Quincy Jones, Brothers Johnson и др

Никола Райчев 
Победителят от „Първият Национален конкурс за дисководещи“ е роден през 1945 г. в Смолян, но живее и работи в Пловдив. Запален меломан и аудиофил, Райчев е един от най-големите колекционери на аудио техника в страната. Той е един от първите радиолюбители в родния си град с членска книжка №1 от Смолянския радиоклуб. Още като ученик в 8 клас прави първия си суперхетеродинен радиоприемник.

Като студент във ВМЕИ Габрово, изкарва прехраната си като музикант. Сформира легендарната за времето си група „БЛЪФ“, но бързо осъзнава, че китарата не е неговата сила. За участията на групата и съвместната работа с различни оркестри, той изработва сам първите си тонколони и усилватели. Така наред с любовта към музиката, се заражда и огромния интерес към аудио техниката и звуковите системи.

Възползвайки се от богатата си музикална култура, съчетана с разнообразни технически познания, през 1970 г. Райчев основава първата дискотека в Пловдив. Това става в емблематичното в миналото бирхале Каменица , където се събира каймака на пловдивския хайлайф. По-късно е поканен в най-големия планински курорт в България – Пампорово и работи няколко години в дискотека „Рожен-Преспа“
Още по времето на тоталитарния режим, Райчев за пръв път въвежда модата на диско сватбите и видеозаснемането им в града под тепетата. Всичко това, както и притежанието на „западна“ техника и музика, му докарват немалко неприятности с тогавашния режим.

След промените през 1990 година, той създава своя собствена фирма за озвучителни системи. Озвучава Античен театър (Пловдив) по време на „Филмовите нощи във Филипополис”, фестивала „Вердиеви вечери “, оборудва дискотеки и дава път на по-младите си колеги. С негова апаратура прави първите си професионални изяви друг емблематичен пловдивчанин – Боян Илчев (DJ Bobby I), както и почти всички пловдивски дисководещи от края на миналия век.

Традицията продължава 
Като продължение на конкурса в Каваците за „Дисководещ №1 на България“, в наши дни е Националния конкурс „DJ BOBBY I“, на който ежегодно се определя „DJ шампион на България“. Победителят носи това призвание до следващото издание на конкурса. Това е единственият легитимен и традиционен конкурс за DJ в България, който стартира в новия си формат през 1993 г. след нелепата смърт и в памет на Боян Илчев /„Боби Ай“/

Източници 
Аудио файл от предаването „Любопитно петолиние“ от май 1979 г., посветено на конкурса и интервю на Тома Спространов с победителите.

История на България (1945 – 1989)
Музикални конкурси в България
История на Созопол
Култура в Созопол

Основани в България през 1979 година